Staning ist der Name folgender Orte:

 Staning (Chamerau), Ortsteil von Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Staning (Gemeinde Dietach), Ortsteil von Dietach, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich